1954/55 was het 57ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Chelsea werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1954/55